

Роток — місцевість у місті Біла Церква
 Роток — залізнична станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці
 Роток — інша назва річки Протока, притока річки Рось